Христиан — мужское имя, вариант имени . Женский аналог — Христина
 Христиан I (ок. 1123—ок. 1167) — граф Ольденбурга, предок российских императоров, начиная с Петра III.
 Христиан II (ум. 1233) — граф Ольденбурга с 1209.
 Христиан III (1674—1735) — герцог Пфальц-Цвейбрюккена (с 1731 года), пфальцграф Биркенфельда, Бишвиллера и Раппольтштейна.
 Христиан III (ум. 1285) — граф Ольденбурга.
 Христиан IV (1722—1775) — князь Пфальц-Цвейбрюккена в 1735—1775 годах.
 Христиан V (1342—1399) — граф Ольденбурга с 1368 по 1398.
 Христиан Брауншвейгский (1599—1626) — принц Брауншвейг-Вольфенбюттельский, епископ Гальберштадтский, немецкий протестантский военачальник времён Тридцатилетней войны.
 Христиан Карл Август Людвиг фон Массенбах (1758—1827) — полковник прусской армии, писатель.
 Христиан Кнорр фон Розенрот
 Христиан Людвиг Мекленбургский (1912—1996) — герцог Мекленбург-Шверинский.
 Христиан Розенкрейц
 Христиан Хенниг фон Йессен
 Христиан, мученик IV века, празднуется 14 мая, 27 мая по нов. стилю

См. также